Antartide
 Ghiacciaio Kreitzer – ghiacciaio della Terra della Principessa Elisabetta, sulla costa di Ingrid Christensen
 Ghiacciaio Kreitzer – ghiacciaio della Terra della Regina Maud, sulla costa della Principessa Ragnhild